Петля времени:
 Петля времени — зацикленный отрезок времени; клише, применяемое в фантастике.
 «Петля времени» (1996) — телефильм, 1 серия 2 сезона сериала «За гранью возможного».
 «Петля времени» (2012) — научно-фантастический фильм режиссёра Райана Джонсона о путешествиях во времени.
 «Петля времени» (2014) — криминальный научно-фантастический российский мини-сериал.

См. также
 «Временная петля» (2007) — фантастический фильм режиссёра Начо Вигалондо.

Примечания